Stones är ett efternamn.

Personer med efternamnet

 John Stones (1994–), en engelsk fotbollsspelare 
 Dwight Stones (1953–), en amerikansk före detta friidrottare som tävlade i höjdhopp